NTL steht für:
 National Training Laboratory
 NTL (Hersteller), französischer Hersteller von Straßenbahnen und Elektrobussen
 ehemaliger Name eines britischen Telekommunikationsunternehmens, der jetzt zu Virgin Group gehört
 Northland (Neuseeland) (ISO-3166-2:NZ-Code), neuseeländische Region
 RAAF Base Williamtown (IATA-Code), militärischer Teil des Flughafens von Newcastle, New South Wales
 Newcastle Airport (New South Wales) (IATA-Code), ziviler Teil des Flughafens von Newcastle (New South Wales), New South Wales

 ntl. oder nur ntl ohne Punkt = neutestamentarisch

NTL